A Sé Catedral de São Tiago Maior, também chamada de Catedral de Beja, é um edifício religioso que pertence à Igreja Católica que serve como catedral em Beja, Portugal, e também sede da Diocese de Beja (Dioecesis Beiensis).

Catedrais católicas de Portugal